Namisindwa (stad), stad in Oeganda
 Namisindwa (district), district in Oeganda